

Persone
Andrea Battistini (1947) – critico letterario e docente italiano
Giulio Battistini (1912-2004) – docente e politico italiano
Graziano Battistini (1936-1994) – ciclista su strada italiano
Graziano Battistini (1970) – procuratore sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo portiere
Leopoldo Battistini, (1865-1936) – pittore e ceramista italiano
Manuel Battistini (1994) – calciatore sammarinese di ruolo centrocampista
Mario Battistini (1885-1953) – storico e storico della scienza italiano
Mattia Battistini (1856-1928) – baritono italiano
Maurizio Battistini (1945) – allenatore di calcio italiano
Maurizio Battistini (1957) – diplomatico ed ex sciatore alpino sammarinese
Michael Battistini (1996) – calciatore sammarinese di ruolo centrocampista
Sergio Battistini (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore

Altro
Battistini – stazione della Linea A della Metropolitana di Roma
Battistini – nome popolare dei membri della congregazione di sacerdoti secolari missionari di San Giovanni Battista